

Toponymes

France 
 Solaro est une commune française située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.

Italie 
 Solaro est une commune italienne de la province de Milan dans la région Lombardie en Italie.
 Villanova Solaro est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.

Vêtement 
 Costume en solaro : étoffe rare en laine de poids moyen, tissée en serge ou en chevron, de couleur écru, vert ou rouge brique. Elle naît au début du XX siècle, lorsque la London School of Hygiene & Tropical Medecine recherche une matière adaptée aux climats chauds (la couleur beige kaki est alors depuis longtemps utilisée). L'effet de l'étoffe produit une surface iridescente renvoyant avec efficacité les rayons ultraviolets. Après la Seconde Guerre mondiale, devant la pénurie, les tailleurs italiens récupèrent des stocks militaires et intègrent cette matière au vestiaire civil.

Voir aussi 
 Famille Solaro, une famille italienne.
Victor-Artus Solaro

Notes et références